Das Fernleaf International Classic 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Wellington. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 5. bis 11. Februar 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Wellington